

Чепаково — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Чепаково — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел